Západní fronta označuje:

 Západní fronta (první světová válka)
 Západní fronta (druhá světová válka)
 Sovětský západní front – skupina armád v Sovětském svazu
 Západní fronta (ruská občanská válka)

Související články 
 Na západní frontě klid (rozcestník)
 Východní fronta